Са́ра Санги́н Ка́ртер (; 30 октября 1980, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певица, автор песен и композитор.

Биография 
Сара Сангин Картер родилась 30 октября 1980 года в Торонто, провинция Онтарио, Канада. Детство провела в Виннипеге. Училась в школе Бэлморал Холл. После окончания средней школы, Сара переехала в Швейцарию для изучения изобразительного искусства в колледже Невшатель. Затем она училась в театральном училище Риерсон в Торонто.

Карьера 
Сара снимается в кино с 2000 года и в настоящее время она сыграла в 39-ти фильмах и телесериалах. Также Картер является кинорежиссёром, сценаристом, кинопродюсером,певицей, автором песен и композитором.

Личная жизнь 
С 5 июля 2014 года Сара замужем за Кевином Бартом. У супругов есть дочь — Элис Барт (род. 02.09.2017).

Номинации и награды 
 2013 — номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в сериале «Рухнувшие небеса».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения Канады
Выпускники Университета Райерсона